Гремучий — название населённых пунктов в России:

 Гремучий  — посёлок в Харабалинском районе Астраханской области.
 Гремучий — хутор в Белгородском районе Белгородской области.
 Гремучий — хутор в Ивнянском районе Белгородской области.
 Гремучий — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Гремучий — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Гремучий  — посёлок в Богучанском районе Красноярского края.
 Гремучий — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Гремучий — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Гремучий  — посёлок в Саракташском районе Оренбургской области.
 Гремучий — посёлок в Бессоновском районе Пензенской области.
 Гремучий  — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Гремучий  — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Гремучий — посёлок в Пронском районе Рязанской области.
 Гремучий  — хутор в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Гремучий  — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Гремучий — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Гремучий — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Гремучий — деревня в Павловском районе Ульяновской области.

См. также 
 
 
 
 Гремучий (родник)